Alimony – cortometraggio muto del 1912
Alimony – film muto del 1917
Alimony – film muto del 1924, diretto da James W. Horne 
Alimony – film del 1949